Barna, Bârna, Bârnă:
 Bârnă, unul din cele patru aparate (probe) în gimnastica artistică feminină

 Toponime
 Barna, o localitate în județul Bacău, Moldova, România
 Râul Barna, județul Cluj, un râu afluent al Someșului Cald ()

 Nume de familie
 Adriana Barna (* 1978), jucătoare germană de tenis
 Anca Barna (n. 1977), jucătoare germană de tenis
 Dan Barna (n. 1975), deputat român, președinte al partidului Uniunea Salvați România
 Daniel Barna (n. 1986), jucător român de fotbal
 Marius Th. Barna (n. 1960), regizor, scenarist și producător român de film
 Gloria Barna (1936-1993), prozatoare, poeticiană, eseistă și critic literar română

Bârna 
 Bârna (), o localitate în județul Timiș, Banat, România
 Râul Bârna (), județul Arad, un curs de apă, afluent al râului Mureș
 Nume de familie
 Vlaicu Bârna (1913, Váka (), Hunyad  1999)

Toponime românești
Toponime maghiare
Nume de familie românești
Nume de familie ungurești
Împrumuturi lingvistice din maghiară